Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Kansas 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Candy Reynolds che hanno battuto in finale Joanne Russell e Anne Smith 6–3, 6–7, 6–3.

Teste di serie 

 Kathy Jordan /  Candy Reynolds (finale)
 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (semifinali)

 Betsy Nagelsen /  Sharon Walsh (quarti di finale)
 Mary Lou Daniels /  Paula Smith (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Kansas 1986